Kübelbach ist ein Gewässername:

 Kübelbach (Glatt), linker Oberlauf der Glatt (zum Neckar) bis Aach, Stadt Dornstetten, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Kübelbach (Rotach), rechter Zufluss der Rotach (zum Bodensee) nach Urnau, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Kübelbach (Wahnbach), rechter Zufluss des Wahnbachs (zur Prims) vom Teufelskopf entlang der nordrhein-westfälischen Grenze vor Steinberg, Stadt Wadern, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland

Siehe auch:
 Kübelsbach